Хосе Пуиг Пуиг (; 29 сентября 1921, Барселона — 30 ноября 2001, Барселона), также известен как Курта — испанский футболист. Выступал за сборную Испании. Известен своими выступлениями за футбольный клуб «Барселона».

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Командные 
 Чемпион Испании (3): 1944/45, 1947/48, 1948/49

Ссылки 
Профиль игрока на BDFutbol

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»